

Sciences et techniques 
 La météorite de Dahmani est une météorite tombée en 1981 à proximité de Dahmani, en Tunisie.

Patronyme 
Dahmani (en arabe : الدحماني) est un patronyme porté notamment en Afrique du Nord et dans la diaspora maghrébine.

La famille Dahmani , s'écrit également Ed dahmani, Al dahmani est  pendant l'état omeyyade et est venu en Afrique du Nord après la chute de l'Andalousie. C'est un nom qui n'a pas de sens spécifique, mais il est fait pour désigner une famille.
 Abdelaziz Dahmani (1934-), journaliste et footballeur tunisien ;
 Abderrezak Dahmani (1964-), footballeur algérien ;
 Arezki Dahmani (1950-), économiste et militant politique français ;
Chems Dahmani (1986-), acteur français ;
 Hassan Dahmani (?-2018), chanteur tunisien ;
 Iyed Dahmani (1977-), homme politique tunisien ;
 Kenza Dahmani (1980-), athlète algérienne, spécialiste des courses de fond ;
 Lounis Dahmani (1970-), auteur algérien de bande dessinée ;
 Meziane Dahmani (1965-), judoka algérien ;
 Michel (Boualem) Dahmani (1948-), réalisateur français, également acteur, scénariste, compositeur et producteur de films ;
 Rachid Dahmani (1982-), footballeur marocain ;
 Wiam Dahmani (1983-2018), actrice, chanteuse et présentatrice marocaine ;
 Zahia Dahmani (1972-), athlète française, spécialiste des courses de fond ;
 Zohya Dahmani, lutteuse libre française.

Toponyme 

 Dahmani, une ville du nord-ouest de la Tunisie ;
 Dahmani, une délégation tunisienne dépendant du gouvernorat du Kef.

Patronyme arabe